Kampung Jawa Baru (Banda Sakti), een plaats in Indonesië
Kampung Jawa Baru (Lebong Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing